De brasilianske monarker ledede Brasilien fra portugisernes ankomst i 1500 indtil 1889 da landet blev 
en republik. Der er tre hovedperioder i Brasiliens dynastiske historie: Brasilien som del af det portugisiske kongedømme (1500-1815),
kongeriget Brasilien (1815-1822) forenet med Portugal og det selvstændige brasilianske rige (1822- 1889).

Konger over Brasilien (1500–1815)

Konger af Brasilien (1815–1822) – Det forenende kongerige Portugal, Brasilien og Algarve

Kejsere af Brasilien (1822–1889) – monarker af Kejserdømmet Brasilien

Se også 
 Brasiliens præsidenter
 Brasiliens historie
 Portugisiske konger

Monarker
 
Lister over regenter